José Andrés Herrera Chavarría (9 de mayo de 1971) es un ingeniero industrial y político chileno. Desde el 11 de marzo de 2022, se desempeña como subsecretario de Obras Públicas de su país bajo el gobierno de Gabriel Boric.

Ha sido miembro del directorio del Centro de Investigación de Operaciones Mineras de la Universidad de Chile (2008-2010) e investigador y docente del Programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central de Chile (2010-2013).

Estudios 
Realizó sus estudios superiores en la carrera de ingeniería industrial en la Universidad de Santiago de Chile, y luego cursó un diplomado en evaluación de proyectos en la Pontificia Universidad Católica (PUC), y un postítulo en competitividad y clusters en la Universidad Adolfo Ibáñez. También, cursó un doctorado en Universidad Alberto Hurtado, donde actualmente se encuentra en proceso de la obtención de su grado final con una tesis vinculada al problema del cambio climático.

Carrera profesional 

Desde 1996 hasta 2006, fue socio y trabajador en el Programa de Economía del Trabajo (PET), instituto privado de estudios económico-sociales e intervención social.

Luego, entre los años 2008 y 2010 se desempeñó como director ejecutivo del Consejo Estratégico del Cluster Minero de Chile, iniciativa público-privada cuya misión fue intervenir en el mejoramiento de las condiciones de entorno para las inversiones en innovación de la industria minera. Simultáneamente, entre 2006 y 2007 ejerció como asesor en la Subsecretaría de Minería. Asimismo, entre 2007 y 2008 fungió como director nacional de Desarrollo Económico de World Vision Chile.

Desde enero de 2011 hasta mayo de 2014 se desempeñó como jefe de la Unidad de Atracción de Inversiones en el Comité de Inversiones Extranjeras (actual InvestChile), y como ejecutivo de inversiones mineras.

Durante 2013, con las autorizaciones respectivas, realizó una consultoría internacional en Ecuador que tuvo como propósito sensibilizar a un conjunto de comunidades distribuidas en distintas localidades del país respecto de los beneficios de la inversión extranjera para el desarrollo de la minería. Al año siguiente, fue responsable del 1° Foro Internacional de Inversiones multisectorial que comprometió más de 100 empresas y proyectos.

Entre junio de 2014 y septiembre de 2021 trabajó como ejecutivo en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Asumiendo el rol de gerente del "Proyecto de Modernización", bigerente en conjunto con la Gerencia de Desarrollo e Innovación y Gerentes de Proyectos.

De la misma manera, durante 2021 trabajó como asesor senior de Proyectos y Cambio Climático para la empresa SYGroup.

Publicaciones 
Es autor de varias publicaciones siempre relacionadas a temas económicos, siendo las más relevantes Informe final: hacia un Chile más justo; Trabajo, salario, competitividad y equidad social (2008); y las siguientes publicaciones especializadas: Crédito a la microempresa en Chile: una evaluación cualitativa: 1991-2001 (2003) financiado por Fundación Ford; y Microempresa: nuevas respuestas para antiguas preguntas (2006) también con financiamiento de la misma fundación.

Referencias 

Políticos de Chile
Subsecretarios de Estado de Gabriel Boric
Subsecretarios de Obras Públicas de Chile
Ingenieros de Chile
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Alumnado de la Universidad de Santiago de Chile
Alumnado de la Universidad Alberto Hurtado